Рудольф Кубин (, , Острава — , Острава) — чешский ,  и радиорежиссёр.

Биография 
Сын контрабасиста городской оперы. Начал играть на виолончели в любительском оркестре, с 1924 г. учился в Пражской консерватории у Юлиуса Юнека (виолончель) и Алоиса Хабы (композиция). Ещё студентом сочинил под руководством Хабы несколько пьес в четвертитоновой технике.

Окончив консерваторию в 1927 г., поступил виолончелистом в оркестр Чешского радио под руководством Отакара Еремиаша. В 1931 г. сочинил первую оперу — одноактную «Летнюю ночь» (), предназначенную для исполнения по радио. В 1935 г. вернулся в Остраву и работал там до конца жизни. Он написал 300 песен за свою жизнь.

Сочинения 
 оперы:
 «Летняя ночь» (1931)
 «Наши дикари» (1949)
 «Лесорубы» (1954)
 оперетты:
 «Жена — наследница мужа» (1930)
 «Три мушкетера» (1931)
 «Жених из прерии» (1932)
 «Цирк жизни» (1934)
 «Кавалер» (1935) и др.;
 Произведения для оркестра
 симфония (1937)
 2 увертюры (1929, 1934)
 симфониетта (1936)
 Моравская рапсодия (1942)
 цикл «Острава» (1953)
 драматическая увертюра «Юлиус Фучик» (1954)
 концерт для тромбона с оркестром (1937)
 концерт для кларнета с оркестром (1939)
 скрипичный концерт (1940)
 виолончельный концерт (1960)
 струнный квартет; кантаты
 обработки валашских песен
 музыка к радиопостановкам и кинофильмам; эстрадные произведения.

Примечания

Источники 
 
 Краткий биографический словарь зарубежных композиторов, сост. М. Ю. Миркин, М.:Советский Композитор, 1968г
 Gregor С., R.Kubin, «Hubebni Rozhledy» 1959 № 1